Pareucalanus är ett släkte av kräftdjur. Pareucalanus ingår i familjen Eucalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Pareucalanus